Machovec ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Machovec (1929–2005), tschechischer Philosophiehistoriker
 Jaroslav Machovec (* 1986), slowakischer Fußballspieler
 Milan Machovec (1925–2003), tschechischer Philosoph